Toscanelli:
 Paolo dal Pozzo Toscanelli (1397–1482) – en italiensk geograf och astronom
 Toscanelli (månkrater) – en nedslagskrater på månen
 8209 Toscanelli – en asteroid i huvudbältet